Genistoides é uma das principais radiações adaptativas da família Fabaceae cujos membros do clado filogenético ela formado são encontrados primariamente no Hemisfério Sul.

Descrição
Alguns géneros são polinizados por aves. O clado genistoide é consistentemente resolvido como monofilético quando analisado segundo as técnicas da filogenética molecular. 

Estima-se que o clado genistoide surgiu há cerca de 56.4 ± 0.2 milhões de anos (no Paleoceno). Uma definição nodal para o clado genistoide é: "o ancestral comum mais recente de Poecilanthe parviflora e Lupinus argenteus." Uma sinapomorfia morfológica foi tentativamente identificada como sendo a produção de alcaloides do grupo da quinolizidina. Alguns géneros também acumulam pirrolizidina. Um novo género, a ser segregado de Clathrotropis, também foi proposto para ocupar uma posição indeterminada dentro do clado genistoide.

Genistoides nucleares
O clado formado pelos genistoides nucleares, também conhecido por genistoides sensu stricto, compreende a maioria das tribos de genistoides sensu lato, e ocorre principalmente na África e Eurásia. Este subclado é também consistentemente resolvido como monofilético. Uma definição de base nodal para os genistoides nucleares é: "o ancestral comum mais recente de Bolusanthus speciosus e Spartium junceum."

Sistemática
Os resultados obtidos com as técnicas da filogenia molecular sugerem as seguintes relações:

Referências

Faboideae